Limbara bezeichnet:

 Monte Limbara, ein Bergmassiv auf Sardinien
 ein italienisches Passagierschiff, siehe Limbara (Schiff, 1910)
 ein in Deutschland gebautes Fährschiff, das den Namen Limbara von 1978 bis 1992 trug, siehe Limbara